

Geografia
 Kanga – villaggio del distretto di Larkana in Pakistan
 Kanga – cittadina della Repubblica Democratica del Congo
Kanga – circoscrizione del distretto di Chunya in Tanzania
Kanga – circoscrizione del distretto di Mvomero in Tanzania
 Monte Kanga – montagna nella Tanzania nord-orientale

Altro 
 Kanga – indumento della tradizione swahili
 Kanga – modello di computer PowerBook G3 Apple
 Kanga – la cangura della serie di Winnie the Pooh
 Kanga – tipo di gogna in legno mongola
 Kanga – brano di 6ix9ine e Kanye West del 2018